Morchella conica, la Morille conique, est une espèce de champignons ascomycètes comestibles, de la famille des Morchellaceae, du genre Morchella.

Taxonomie

Nom binominal
Morchella conica Pers. 1818

Synonymes
 Morchella esculenta var. vulgaris (Pers.) A. Gennari 2000  
 Morchella esculenta vulgaris Pers. 1801

Description du sporophore
Hyménophore creux, conique pointu ou ovoïde, émoussé au sommet, parcouru par de longues côtes généralement en séries parallèles pour les variétés de Morchella conica, les alvéoles pouvant atteindre les 2/3 du chapeau, couleur du gris-beige au brun-olive foncé à noirâtre.

Stipe de 4 à 7 cm de haut pour 2 cm de diamètre en moyenne, creux, généralement 2 fois moins grand que le chapeau pour la variété elata, atténué au milieu, renflé à la base, blanc puis jaunâtre.

Saison
La saison s'achève en France, aux environs du . Elles poussent peu avant le Tricholome de la Saint-Georges, Calocybe gambosa. Les Morillons peuvent encore pousser quelques semaines.

Habitat
Fraxinetum (Frênes) sur le Dinantien (calcaire), terrains un peu instables ou fraîchement bouleversés (glissements de terrain, arbres arrachés, morlons ou travaux utilisant du ciment pur).

Comestibilité
Excellent comestible.

Notes et références

Lien externe 

conica
Espèce de champignons (nom scientifique)